

België 
 Sint-Gummaruskerk (Lier) 
 Sint-Gummarustoren
 Sint-Gummarusprocessie
 Broederschap van Sint-Gummarus
 Sint-Gummaruskerk (Emblem) 
 Sint-Gummaruskapel (Emblem)
 Sint-Gummaruskerk (Mechelen)

Nederland 
 Sint-Gummaruskerk (Steenbergen)
 Sint-Gummaruskerk (Wagenberg)
 Sint-Gommaruskerk (Enkhuizen)

Gummaruskerk